Amerikai Egyesült Államok
 Olalla (Oregon)
 Olalla (Washington)

 Kanada
 Olalla (Brit Columbia)

 Spanyolország
 Olalla (Spanyolország)

Nevek
 Olalla, családnév
 Olalla, keresztnév